Carrer de Sant Pere (el Masnou), carrer situat al Masnou (Maresme).
 Carrer de Sant Pere (Gavà), carrer situat a Gavà (Baix Llobregat).